Lisowo – nazwa miejscowości w Polsce, w Bułgarii i w Rosji

Polska 
 Lisowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Drohiczyn 
 Lisowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty 
 Lisowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Manowo
 Lisowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Chociwel

Bułgaria 
():
 Lisowo – wieś w obwodzie Chaskowo, w gminie Swilengrad

Rosja 
():
 Lisowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Lisowo – wieś w obwodzie pskowskim
 Lisowo – wieś w obwodzie smoleńskim
 Lisowo – wieś w obwodzie twerskim
 Lisowo – wieś w obwodzie tulskim

Zobacz też: Lisowo-Janówek, Lisów